Települések
 Sedan, város Ausztráliában
 Sedan, város az Amerikai Egyesült Államokban, Kansasban 
 Sedan, város az Amerikai Egyesült Államokban, Minnesotában
 Sedan, az ugyanilyen nevű járás székhelye Franciaországban, Ardennes megyében
Személyek 
 Rolfe Sedan (1896-1982), amerikai színművész
Egyéb
 Sedan (szedán), két- és négyajtós zárt kocsiszekrényű személygépkocsik  általános elnevezése